Вячеслав Михайлович Рылов (22 марта 1889, Кронштадт — 22 марта 1942) — советский гидробиолог, доктор биологических наук, специалист по систематике ракообразных.

Биография 
Родился в Кронштадте 22 марта 1889 году. В 1908 году поступил в Санкт-Петербургский Политехнический институт, впоследствии перевелся в Университет (ЦГИА СПб, ф. 478, оп. 3, дело 5816). С 1912 по 1916 год учился на кафедре зоологии беспозвоночных Петроградского университета. После окончания университета и до конца жизни работал в Зоологическом институте. С 1916 года работал сверхштатным младшим зоологом, а с 1918 года зачислен в штат института. В 1934 году по совокупности работ Рылову была ученая степень доктора биологических наук, а в 1939 году он стал профессором. Умер 22 марта 1942 года после эвакуации из блокадного Ленинграда.

Научные достижения 
Рылов был одним из крупнейших специалистов по систематике и экологии веслоногим ракообразным. Участвовал во множестве экспедиций и впервые исследовал фауну зоопланктонных организмов в различных регионах России. В 1916 году стал членом Байкальской комиссии Академии наук.

Избранные публикации 
Автор более 100 публикаций, в том числе 8 монографий:

Примечания

Литература 
 
 

Биологи XX века
Гидробиологи СССР
Сотрудники Зоологического института РАН
Студенты Санкт-Петербургского политехнического института